Place Melrose est le nom utilisé au Québec pour la série télévisée américaine Melrose Place.
Melrose Place, la version des années 1990.
Melrose Place : Nouvelle Génération, la version de 2009-2010.